Adolf Hirner (né en 1965), sauteur à ski autrichien
 Lisa Hirner (née en 2003), sauteuse à ski autrichienne